IXD steht für:
 Allahabad Airport (IATA-Code) in Prayagraj, Uttar Pradesh
 New Century AirCenter (FAA-Code) in Olathe (Kansas), Kansas

IxD steht für:
 Interaktionsdesign

Siehe auch:
 9D

IXD